Juan Govea – calciatore ecuadoriano, attaccante
 Ismael Govea – calciatore messicano, difensore
 Omar Govea – calciatore messicano, centrocampista